Виктор Коршунов
 Коршунов, Виктор Иванович (1929—2015) — советский и российский актёр, режиссёр и педагог.
 Коршунов, Виктор Николаевич — террорист.
 Коршунов, Виктор Фёдорович (род. 1952)  — российский архитектор-реставратор.